CFL: a luxemburgi állami vasúttársaság, a Chemins de Fer Luxembourgeois rövidítése
CFL: az energiatakarékos kompakt fénycső kereskedelmi rövidítése (az angol Compact Fluorescent Lamp rövidítése)